Мо́ргантаун () — город в штате Западная Виргиния (США). Административный центр округа Мононгалия, региональный образовательный, коммерческий и медицинский центр. Моргантаун расположен на берегу реки Мононгахила.

Город является пятым по численности населения в штате. По подсчетам Бюро переписи населения в 2015 году население Моргантауна составляло 30 708 человек. В городе находится Университет Западной Виргинии.

География 
Согласно Бюро переписи населения США, общая площадь города — 26,2 км², из которых: 25,4 км² — земля и 0,8 км² (3,16 %) — вода. Моргантаун расположен на берегу реки Мононгахила.

Через город проходят:
  Interstate 79
  Interstate 68
  US 19 ().
  US 119 ().
  .
  .
  .

История 
Полковник Морган поселился на берегу реки Мононгахила около 1771 года. В 1783 году на его земле был зарегистрирован город. В 1785 году Генеральная ассамблея официально утвердила создание города Морганс-Таун. Первая школа была основана в 1803 году. К 1869 году в городе были открыты академия Мононгалия, женская академия Моргантауна и женская семинария Вудбёрн. В 1867 году был создан Сельскохозяйственный колледж Западной Виргинии. В 1886 году через город была проведена железная дорога из Фэрмонта.

Население 

По данным переписи 2010 года население Моргантауна составляло 29 660 человек (из них 53,5 % мужчин и 46,5 % женщин), в городе было 11 701 домашнее хозяйство и 3827 семей. На территории города было расположено 12 664 постройки со средней плотностью 460,3 построек на один квадратный километр суши. Расовый состав: белые — 89,7 %, афроамериканцы — 4,1, азиаты — 3,4 %, коренные американцы — 0,1 %.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 8,2 % — жители младше 18 лет, 28,5 % — между 18 и 21 годами, 55,2 % — от 21 до 65 лет и 8,1 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 22,6 лет. На каждые 100 женщин в Моргантауне приходилось 114,9 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 115,9 мужчин сопоставимого возраста.

Из 11 701 домашнее хозяйство 32,7 % представляли собой семьи: 23,1 % совместно проживающих супружеских пар (7,4 % с детьми младше 18 лет); 6,5 % — женщины, проживающие без мужей и 3,1 % — мужчины, проживающие без жён. 67,3 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,05 человека, а средний размер семьи — 2,71 человека. В одиночестве проживали 36,6 % населения, 7,1 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2014 году из 27 938 человека старше 16 лет имели работу 13 728. При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт города

Города Западной Виргинии
Окружные центры Западной Виргинии
Университетские города США